Erlenbächle ist ein Gewässername:

 Erlenbächle (Gutach), rechter Zufluss der Gutach (zur Wutach) nach der Zifpelsäge von Kappel, Gemeinde Lenzkirch, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Erlenbächle (Lierbach), linker Zufluss des Lierbachs (zur Rench) am Maierhof, Stadtteil Lierbach, Oppenau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Erlenbächle (St. Wilhelmer Talbach), rechter Zufluss des St. Wilhelmer Talbachs (rechter Oberlauf der Brugga, zur Dreisam) am Hinteren Maierhof, Gemeindeteil St. Wilhelm, Oberried, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Erlenbach
 Erlenbächlein, rechter Oberlauf des Höllbachs (zur Schwesnitz) vor Rehau, Landkreis Hof, Bayern
 Erlenbaechle, rechter Zufluss des Thalbachs (zur Ill) im Département Haut-Rhin (dt. Oberelsass), Region Grand Est, Frankreich